Supreme kan syfta på:

 Supreme (artist) – en svensk rappare från gruppen Looptroop
 Supreme Commander –  ett datorspel inom realtidsstrategigenren från 2007
 Supreme – ett amerikanskt varumärke